Бронніков Володимир Костянтинович — народний депутат України 4-5 скликань.
 Бронніков Олександр Олександрович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища